Hibrildes är ett släkte av fjärilar. Hibrildes ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Hibrildes